Lopezus är ett släkte av insekter. Lopezus ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrlejonsländor
Lopezus